San Casimiro peut désigner :

Toponymes

San Casimiro : l'une des dix-huit municipalités de l'État d'Aragua ;
 San Casimiro de Güiripa : chef-lieu de la municipalité de San Casimiro dans l'État d'Aragua ;
 San Casimiro : l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité de San Casimiro dans l'État d'Aragua.

Homonymie de toponyme